Kohaut är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Kohaut (död 1822), böhmisk botaniker
 Josef Kohaut (1738–1777), böhmisk komponist och lutenist
 Karl Kohaut (1726–1784), österrikisk komponist och lutenist